In 2022 werd de 21ste editie van de Copa Santa Catarina gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 27 augustus september tot 13 november. Marcílio Dias werd de winnaar en mag deelnemen aan de Copa do Brasil 2023.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Copa Santa Catarina
Braziliaans competitievoetbal 2022